

Geografia
Italia
 Buda – frazione di Cascia in provincia di Perugia
 Buda – frazione di Medicina, nella città metropolitana di Bologna

Moldavia
 Buda – comune del distretto di Călărași

Romania
 Buda – comune del distretto di Buzău

Stati Uniti d'America
 Buda – villaggio della Contea di Bureau, Illinois
 Buda – città della Contea di Hays, Texas

Ungheria
 Buda – antica città, ora parte di Budapest

Altro
908 Buda – asteroide
Mario Buda – anarchico italiano